Dans la mythologie nordique, Gimlé ou Gimli est l'endroit où doivent demeurer les hommes bons après le Ragnarök.
 Gimli est un personnage du Seigneur des anneaux de J. R. R. Tolkien.
 Gimli est une municipalité rurale (rural municipality) canadienne du Manitoba.
 Planeur de Gimli, l'atterrissage d'urgence sauvant la vie de 69 personnes en 1983, sur la piste désaffectée d'une ancienne base militaire près de Gimli.
 Gimli est une circonscription électorale du Manitoba.